Tanja kan syfta på:

 Tanja – ett kvinnonamn
 Tanja – arabiska namnet på en stad i Marocko, se Tanger
 Tanja – popsångerska, se Britta Johansson
 Tanja (äpple) – en äppelsort framtagen i Sverige